Víctor Estrella e Santiago González erano i detentori del titolo, ma González ha partecipato al Zagreb Open 2010.

Estrella ha fatto coppia con Bruno Rodríguez, ma ha perso nei quarti di finale contro Treat Conrad Huey e Harsh Mankad.

Il doppio del torneo di tennis Sarasota Open 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Brian Battistone e Ryler DeHeart che hanno battuto in finale 5–7, 7–6(4), [10–8] Gero Kretschmer e Alex Satschko.

Teste di serie

 Treat Conrad Huey /  Harsh Mankad (semifinali)
 Kaden Hensel /  Adam Hubble (semifinali)

 Andreas Siljeström /  Joseph Sirianni (quarti di finale) 
 Brian Battistone /  Ryler DeHeart (campioni)

Tabellone

Note 
 
 

Zagreb Open 2010